6-й сезон ПроТура UCI — велошоссейного сезонного турнира 2010 года.

Обзор сезона 
В соревнованих впервые приняли участие созданные перед началом сезона американская команда Team RadioShack и британская Team Sky взамен лишившихся лицензий ProTeam французских велокоманд Bbox Bouygues Telecom и Cofidis, которые стали проконтинентальными командами.

Впервые в состав тура вошли североамериканские однодневные велогонки проводящиеся на территории Канады Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля.

Участники

UCI ProTeams

Регламент 

Результаты всех гонок шли в зачёт Мирового календаря UCI 2010.

Календарь

Итоговый рейтинг 

Итоговые рейтинги не определялись.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт UCI (шоссе)